«Деревенская жизнь»  — австралийский кинофильм 1994 года. Экранизация пьесы А. П. Чехова «Дядя Ваня». В 1995 году под названием «Сельская жизнь» принимал участие в конкурсной программе XIX-го Московского международного кинофестиваля.

Сюжет 

Основные сюжетные линии повторяют чеховский замысел, но действие перенесено в Австралию сразу после Первой мировой войны.

В ролях 

 Сэм Нилл — доктор Макс Эскей
 Грета Скакки — Дебора Войси
 Керри Фокс
 Гуги Уитерс — ''Ханна

Примечания 

Экранизации пьес Антона Чехова

Ссылки 
 
 
 
 

Фильмы-драмы Австралии
Экранизации произведений Антона Чехова
Фильмы на английском языке
Фильмы Австралии 1994 года